Johannes Gutenberg (1400 körül – 1468) a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás európai feltalálója
 Guttenberg, település Bajorországban
hasonló
 Gutenberg-galaxis, az emberi kultúrtörténet azon szakasza, melyben a könyv kiemelkedő szerephez jutott
 Project Gutenberg, a legrégebbi digitális könyvtárak egyike